Welcome to the Videos är en dvd med sleazerockgruppen Guns N' Roses bästa musikvideor. Den släpptes 1998.

Låtlista
 Welcome To The Jungle
 Sweet Child O' Mine
 Paradise City
 Patience
 Don't Cry
 Live And Let Die
 November Rain
 Yesterdays
 The Garden
 Dead Horse
 Garden Of Eden
 Estranged
 Since I Don't Have You

Musikvideoalbum 1998
Musikvideoalbum av Guns N' Roses
Engelskspråkiga musikvideoalbum